Хоккейный Евротур 2021/2022 — 26-й хоккейный турнир, который прошёл в Финляндии, России и пройдёт Швеции и Чехии. Турнир включает в себя Кубок Карьяла, который прошёл в Финляндии, Кубок Первого канала, который прошёл в России, Хоккейные игры Beijer, которые пройдут в Швеции и Хоккейные игры Carlson, которые пройдут в Чехии.

Турниры

«Кубок Карьяла» 

Кубок Карьяла 2021 прошёл с 11 по 14 ноября 2021 года в Финляндии. Все матчи состоялись на «Хартвалл Арене» кроме вынесенного матча Швеция - Чехия, который должен прошёл на Сааб-Арене в Швеции.

Турнирная таблица 

Пояснение: М — место, И — игры, В — выиграно, ВО — выиграно в овертайме, ВБ — выиграно по буллитам, П — проиграно, ПО — проиграно в овертайме, ПБ — проиграно по буллитам, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, РШ — разница шайб, О — очки.

Матчи турнира

Кубок Первого канала 

Кубок Первого канала 2021 прошёл с 15 по 19 декабря 2021 года в России на «ЦСКА Арене».

Турнирная таблица 
На турнире применялась двухочковая система. Два очка за победу в основное время, в овертайме, по буллитам. Одно очко за поражение в овертайме или по буллитам.

Пояснение: М — место, И — игры, В — выиграно, ВО — выиграно в овертайме, ВБ — выиграно по буллитам, П — проиграно, ПО — проиграно в овертайме, ПБ — проиграно по буллитам, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, РШ — разница шайб, О — очки, ОE — очки в зачёт Евротура (очки, набранные в матчах со сборной Канады, в зачёт не идут).

Матчи турнира

«Хоккейные игры Beijer» 

Хоккейные игры Beijer 2022 должны пройти в первой половине 2022 года Швеции.

«Хоккейные игры Carlson» 
Хоккейные игры Carlson 2022 пройдут с 12 по 15 мая 2022 года в Чехии.

Итоговая таблица 
Итоговая таблица включает в себя очки, набранные во всех четырёх турнирах.

Пояснение: М — место, И — игры, В — выиграно, ВО — выиграно в овертайме, ВБ — выиграно по буллитам, П — проиграно, ПО — проиграно в овертайме, ПБ — проиграно по буллитам, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, РШ — разница шайб, О — очки. снайперы турнира

Прохождение четырёх этапов Еврохоккейтура

Примечания

Ссылки 

Хоккейный Евротур
2021 год в хоккее
2022 год в хоккее